Een bandolero is het Spaanse woord voor 'bandiet'. De term kan verwijzen naar:

 Bandiet; zie struikrover

Films 
 The Bandolero, een film uit 1924
 Bandolero!, een film uit 1968
 Los Bandoleros (film), een film uit 2009

Muziek 
 Bandolero (band), een Franse band
 Bandolero (Vanessa), een lied van Vanessa uit 1985
 Bandolero (Han Wellerdieck), een lied van Han Wellerdieck uit 1994
 Bandolero (Paradisio), een lied van Paradisio uit 1996
 Los Bandoleros (album), een album van Don Omar uit 2005
 Bandolero (Moha La Squale), een lied van Moha La Squale uit 2018
 Bandolero (Mula B), een lied van Mula B uit 2018
 Bandolero (Ricky Rich, Aram Mafia & Dani M), een lied van Ricky Rich, Aram Mafia & Dani M uit 2018

Overig 
 Bandolero (likeur), likeur